Jimi jezik može označavati:
Jimi (biu-mandara jezik), čadski jezik iz Kameruna.
Jimi (zapadnočadski jezik), čadski jezik iz Nigerije